Il doppio del torneo di tennis Belgaum Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Michal Mertiňák e Branislav Sekáč che hanno battuto in finale Mustafa Ghouse e Vishal Uppal 7-63, 7-62.

Teste di serie

 Harsh Mankad /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)
 Toshihide Matsui /  Danai Udomchoke (quarti di finale)

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)
 Vadim Kucenko /  Orest Tereščuk (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Belgaum Challenger 2003